Haapamäki steht für:
 Haapamäki (Keuruu), Ortsteil der finnischen Stadt Keuruu
 Jani Haapamäki (* 1982), finnischer Ringer